Pöthen steht für:
 Pöthen (Gommern), Ortsteil der Stadt Gommern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Pöthen (Nottertal-Heilinger Höhen), Ortsteil der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen